Domosław – staropolskie imię męskie 
 Domosław – województwie mazowieckim, w powiecie pułtuskim, w gminie Winnica